Буксхайм () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Айхштетт. Население составляет 3559 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 22,50 км². Официальный код — 09 1 76 118.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии